El municipio de Ford (en inglés: Ford Township) es un municipio ubicado en el condado de Kanabec en el estado estadounidense de Minnesota. En el año 2010 tenía una población de 195 habitantes y una densidad poblacional de 2,08 personas por km².

Geografía 
El municipio de Ford se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 93.97 km², de la cual 92,8 km² corresponden a tierra firme y (1,25 %) 1,17 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 195 personas residiendo en el municipio de Ford. La densidad de población era de 2,08 hab./km². De los 195 habitantes, el municipio de Ford estaba compuesto por el 97,44 % blancos, el 0,51 % eran amerindios y el 2,05 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Minnesota
Localidades del condado de Kanabec